Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 709 dans le monde.

 RS-709 au Brésil
 Autoroute A709 en France
 Route nationale 709 en France
 Route régionale 709 en Slovénie